Carla Candiani (1916-2005), actrice italienne ;
 Clara Candiani (1902-1996), nom de plume de Clara Mille, journaliste française ;
 Enrico Candiani (1918-2008), joueur de football italien ;